Stikine hat folgende Bedeutungen:

 Regional District of Kitimat-Stikine, Bezirk in der kanadischen Provinz British Columbia
 Stikine Ranges, Bergkette in British Columbia
 Stikine Region, Bezirk in der kanadischen Provinz British Columbia
 Stikine River, Fluss in British Columbia und Alaska
 Stikine-Territorium, Territorium in Britisch-Nordamerika
 Stikine Icecap, Eiskappe in Alaska und Kanada
 Stikine (Schiff), Fähre der Reederei Inter-Island Ferry Authority